Mike Gibson puede hacer referencia a:
 Michael Jerome "Mike" Gibson (1960- ), exbaloncestista estadounidense.
 Cameron Michael Henderson "Mike" Gibson (1942- ), exjugador de rugby norirlandés.